Костюнино — название населённых пунктов в России:
 Костюнино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Костюнино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Костюнино — деревня в Щёлковском районе Московской области.